
Termin -{TDH}- ima više značenja.

 L-treonin 3-dehidrogenaza, enzim
 (+)-Tujan-3-ol dehidrogenaza, enzim
 Triptofan dehidrogenaza, enzim
 -{The Dear Hunter}-, američki rok bend.